mornari (vidi pomorstvo)
 pomorci (ptice), porodicu ptica